Schutterij (historisch), vorm van burgermilities in de Middeleeuwen, die nog tot aan de 20e eeuw heeft gefunctioneerd.
 Schutterij (folklore), hedendaagse organisaties.